Borken ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 
 Borken, Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Borken, Landkreis in Nordrhein-Westfalen
 Borken (Hessen), Stadt im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 Borken (Herzberg), Ortsteil der Stadt Herzberg (Elster) im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Borken (Meppen), Ortsteil der Stadt Meppen im Landkreis Emsland in Niedersachsen
 Borken (Schapen), Ortsteil der Gemeinde Schapen im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Borken (Viereck), Ortsteil der Gemeinde Viereck im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Borken ist der deutsche Name von Orten in Polen:

 Borken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Borki (Kruklanki), Forstsiedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 (Adlig) Borken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Borki (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Borki (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Borki (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borken bei Farienen, bis 1912 Borken bei Friedrichshof, 1938 bis 1945 Wildheide, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Borki Rozowskie, Ortschaft im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borken bei Willenberg, 1938 bis 1945 Borkenheide, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Borki Wielbarskie, Ortschaft im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borken, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Borki (Bartoszyce), Ortschaft im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borken, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Borki (Kętrzyn), Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borken, Kreis Sensburg, ab 1928: Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Borki (Miłki), Siedlung im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Borken, historischer Name von Mosdzehnen (1930 bis 1945 Borkenwalde), Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Możdżany, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Groß Borken
 Borke